Пон-де-Молинс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 8,7 км². Население — 498 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Pont de Molins
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны